Malschöwen ist ein deutscher Ortsname:
 Malschöwen, 1938 bis 1945 Malshöfen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Małszewo, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Malschöwen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Małszewko, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen